Antonio Bustamante Gaitán – ex cestista spagnolo
 Cristian Gaitán – calciatore argentino
 Germán Emmanuel Gaitán – calciatore argentino
 Javier Manquillo Gaitán – calciatore spagnolo
 Jorge Eliécer Gaitán – politico e avvocato colombiano
 José Gaitán – ex calciatore argentino
 Martín Gaitán – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 argentino
 Natalia Gaitán – calciatrice colombiana
 Nicolás Gaitán – calciatore argentino
 Paulina Gaitán Ruíz – attrice messicana
 Walter Gaitán – calciatore argentino
 Yanina Gaitán – ex calciatrice argentina